T3R Elemento es una agrupación de música regional mexicana procedente de Las Vegas, Estados Unidos. Especializados en el estilo de sierreño.

Historia 
T3R Elemento fue formado por tres jóvenes de origen mexicano y un cubano en Las Vegas, Estados Unidos. Dado que realizaron dos intentos previos de formar un grupo, ante esos fracasos decidieron llamar al grupo T3R Elemento en referencia a que era la tercera vez que lo intentaban. Kristopher Nava fue el principal fundador del grupo. En 2016 publicaron su primer álbum llamado Rafa Caro en Vivo y en 2018 publicaron su mejor álbum the green trip.  En 2018 fueron nominados por Álbum Favorito-Regional Mexicano a los Premios Latin American Music debido a su creciente popularidad la cual se ha dado en plataformas como Youtube. Sus temas han sido incluidos en la lista Billboard en los Estados Unidos. En 2018 fueron firmados por la disquera DEL Records.

Han sido incluidos en la corriente llamada «corridos verdes» debido a las referencias que hacen sus canciones al consumo de marihuana. 

En el año 2020 la agrupación tuvo una nueva reorganización de sus integrantes.

Integrantes 

Kristopher Nava: Voz 

Ramón Murillo: Tuba
Samuel Salas: Batería
 Ángel Piña: Requinto Docerola
 Juan J.R Herrera: Bajó Quinto

Discografía

Álbumes 

 2016: Fiesta Privada (En Vivo)
 2016: Rafa Caro (En Vivo)
2017: Underground
2018: Los Ángeles (En Vivo)
 2018: Underground (En Vivo)
 2018: The Green Trip
 2019: Good Vibes
 2020: Good Vibes (En Vivo)
 2020: Summer School Mix Tape Vol.1
 2020: Our Wave
2021: Our Wave (En Vivo)
2021: Exotic Corridos
2021: Exotic Corridos (En Vivo)
2022: La Divinidad Femenina

Referencias

Enlaces externos 

 T3R Elemento
 T3R Elemento en Allmusic.

Grupos de música de Estados Unidos